Skoki kan syfta på följande platser:

Belarus 

 Skokі, ort, Brests voblast,

Polen 

 Skoki (ort), Święty Krzyż vojvodskap, Powiat kielecki, 
 Skoki (kommunhuvudort), Storpolens vojvodskap, Powiat wągrowiecki, 
 Skoki (kommun), Storpolens vojvodskap, Powiat wągrowiecki, 

Robotskapade Polenförgreningar
Robotskapade Belarusförgreningar